Ayia Anna kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Agía Ánna (ort), Eparchía Lárnakas,

Grekland 

 Ayía Ánna, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar